Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Albion, d'après l'ancien nom de la Grande-Bretagne :
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 74 canons lancé en 1763 ;
 le , un sloop de 22 canons acheté en 1798 et revendu en 1803 ;
 le , un troisième rang de 74 canons lancé en 1802 ;
 le , un cotre armé de 6 canons lancé en 1808 ;
 le , un cotre armé de 6 canons lancé en 1812 ;
 le , un deuxième rang de 90 canons lancé en 1842 ;
 le , un cuirassé pré-dreadnought de classe Canopus lancé en 1898 et revendu en 1919 ;
 le , un porte-avions de  lancé en 1947 et revendu en 1973 ;
 le , un Landing Platform Dock de classe Albion en service depuis 2003.

Notes et références 

Albion